* Бреверн, Егор Иванович (1807—1892) — российский государственный деятель, сенатор.
 Бреверн, Егор Иванович (1843—1898) — российский военный деятель, генерал-майор.